Moldoveanu bezeichnet:

 Moldoveanu, einen rumänischen Berg

Moldoveanu ist der Familienname folgender Personen:

 Alin Moldoveanu (* 1983), rumänischer Sportschütze
 Constantin Moldoveanu (1943–2013), rumänischer Fußballspieler
 Ioachim Moldoveanu (1913–1981), rumänischer Fußballspieler

 Vasile Moldoveanu (* 1935), rumänischer Opernsänger (Tenor)